„Някъде накрай света“ е български концерт-спектакъл.

Америка в началото на миналия век, когато баровете са били средище на най-големите музиканти и всички са свирили и пеели на живо. Със сигурност има обаче един бар, до който не се стига лесно, защото е… на края на света. Управител, сервитьор, диригент, оркестър и една случайно попаднала певица връщат тонуса на замрялото заведение, а посетителите започнат отново да се тълпят в него.

Милица Гладнишка влиза в ролята на американска певица, която „събужда“ бара със своя огромен музикален и артистичен талант.

Иван Велчев е в ролята на управител на заведението.

Илиан Божков, известен от сериала „Румбата, аз и Роналдо“, е сервитьорът, който знае не само менюто на заведението, но и още нещо, което ще промени живота на героите.

Съпроводът е на Симфониета – Видин под диригентството на Левон Манукян.

Идеята, сценарият и текстовете са на Юлия Манукян, чиито други проекти са: „Реформаторът“ (с Герасим Георгиев – Геро), „Златните песни от Златния Орфей“ (с Орлин Горанов и Марги Хранова), „Момчето, което говори с морето“ (с Панайот Панайотов), „Музиката на Мориконе“ и др.

Премиерата е на 16 ноември 2022 г. в Лом.

Състав 
 Милица Гладнишка – в ролята на американска певица
 Иван Велчев – управител на заведението
 Илиан Божков – сервитьор
 Симфониета – Видин
 Левон Манукян – диригент и оркестратор

Спектакли 
 16 ноември 2022 г. – Лом (премиера)
 17 ноември 2022 г. – Видин

Източници 

Концерти